Das Open Páginas Amarillas 1997 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Madrid. Es war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 19. bis 24. Mai 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Madrid